A Liga Portuguesa de Basquetebol (Seniores) de 2009/2010 foi a 77ª edição, competição organizada pela Federação Portuguesa de Basquetebol,  É disputada por 12 equipas, em duas fases. O Sport Lisboa e Benfica conquistou o seu 22º Título. (2º consecutivo - Bicampeão).

Primeira Fase

Clasificação Fase Regular

Calendário Fase Regular

Segunda Fase

Play-offs

Calendário Play-offs

Quartos de Final

Meias finais

Final

Referências

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=2724&layout=classificacao

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=2724&layout=resultados

http://www.fpb.pt/fpb2014/start_fpb_2014